Синковец:

 Синковец — деревня в Верховском районе Орловской области России.
 Синковец, Александр Иванович (род. 1968) — белорусский футболист и тренер.